Павлик — уменьшительное от имени Павел:
 Павлик Морозов (1918—1932) — пионер-герой.

Также фамилия:
 Павлик, Бронислав (1926—2002) — польский актёр театра, кино, радио, телевидения и кабаре.
 Павлик, Виктор Франкович (род. 1965) — украинский певец.
 Павлик, Ева () (1927—1983) — австрийская фигуристка-одиночница, выступала и в парах; впоследствии актриса и комментатор.
 Павлик, Зденек () (род. 1931) — чешский демограф.
 Павлик, Игорь Васильевич (род. 1971) — советский, украинский футболист и тренер.
 
 Павлик, Келли (род. 1982) — американский боксёр-профессионал.
 Павлик, Маркус (род. 1966) — немецкий пианист.
 Павлик, Михаил Иванович (1853—1915) — украинский писатель и публицист.
 Павлик, Роман (род. 1976) — чешский футболист.
 Павлик, Роман Степанович (род. 1983) — украинский легкоатлет, мастер спорта Украины международного класса, призёр летних Паралимпийских игр 2008 и 2012 года.
 Павлик, Юрий Александрович (род. 1994) — украинский футболист.
 Павлик, Яно (1963—1988) — словацкий фотограф, один из представителей Новой Словацкой Волны.